— село в Японии, находящееся в уезде Симоина префектуры Нагано.

Географическое положение 
Село расположено на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу. С ним граничат города Иида, Хамамацу, посёлок Анан и сёла Ясуока, Тоёне.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается Trachycarpus fortunei, цветком — Lilium auratum, птицей — Eurystomus orientalis.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Сёла префектуры Нагано